Order Krzyża Białego (Wielkie Księstwo Toskanii)
 Order Krzyża Białego Związku Obrony (Estonia)
 Order Krzyża Grunwaldu (Polska Ludowa)
 Order Krzyża Gwiaździstego (Arcyksięstwo i Cesarstwo Austrii)
 Order Krzyża Lipcowego (Francja – monarchia lipcowa)
 Order Krzyża Niepodległości (III Rzeczpospolita)
 Order Krzyża Orła (Estonia)
 Order Krzyża Pogoni (Litwa)
 Order Krzyża Południa (Brazylia)
 Order Krzyża Słowackiego (I Republika Słowacka)
 Order Krzyża Świętego Rajmunda z Penafort (Hiszpania)
 Order Krzyża Takowy (Księstwo i Królestwo Serbii)
 Order Krzyża Wojskowego (I Rzeczpospolita)
 Order Krzyża Wojskowego (III Rzeczpospolita)
 Order Krzyża Wolności (Estonia)
 Order Krzyża Wolności (Finlandia)
 Order Krzyża Ziemi Maryjnej (Estonia)

Zobacz też 
 Order Podwójnego Białego Krzyża (II Republika Słowacka)